Суперкубок Бельгії з футболу 2018 — 39-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 2018 року між чемпіоном Бельгії «Брюгге» та переможцем кубку «Стандардом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018
Бельгія
Липень 2018
2018 у бельгійському спорті